«Игра жизни» () — короткометражный фильм, в главной роли которого снимался бывший артист лейбла No Limit Records, рэпер Snoop Dogg.

Продюсером фильма стал Master P, фильм был выпущен компанией No Limit Films. В фильме также снялся артист с того же лейбла C-Murder. Фильм имел огромный успех для No Limit Records и для No Limit Films.

Сюжет 
Главный герой рассказывает свою историю за кадром. Свои первые деньги он зарабатывает на собачьих бегах. Затем вместе со своим двоюродным братом Мани он занялся букмекерским бизнесом, вместе они играли в турецкий баскетбол. Smooth становится крупным игроком в Лас-Вегасе.

Роли 
 Snoop Dogg — Smooth
 C-Murder — Money
 Yuri Brown — Peaches
 Jimmy Keller — Jasper
 Lou Charloff — Don Cottafavi
 WC — Bar Patron
 Крис Миллс — баскетболист

Ссылки 
 
 
 Рецензия Натана Рабина

Фильмы на английском языке
Короткометражные фильмы США
Криминальные фильмы США
Короткометражные фильмы 1990-х годов